Шоази може да се односи на:

 Шоази (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Шоази (Север), насељено место у Француској, у департману Север

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шоази“